Osoby o tym nazwisku:
 David Bellion – francuski piłkarz
 Jon Bellion – amerykański raper, piosenkarz, tekściarz i producent